

Изменения в новом сезоне
Полный привод и превосходство в мощности стали залогом второй победы Ауди в общем зачете, тем более что с этапа в Вюнсторфе Ауди разрешили снизить базовый вес с 1290 до 1250 кг. Заводского пилота Мерседеса Фабьена Жиро на этапе в Норисринге замещал гонщик молодёжной программы Мерседес Михаэль Шумахер, однако он не показал заметных результатов, перейдя после этого в Формулу-1, откуда (на этапе в Нюрнбургринге) после неудачной карьеры вернулся Бернд Шнайдер, получивший новую машину в Цакспид, и уже на втором этапе смог достичь подиума. Клаус Людвиг до последнего этапа претендовал на титул, в т. ч. благодаря усилиям командного мостика Мерседес, призывавшего других гонщиков Мерседеса пропускать его вперед, как, например, в Нюрбургринге, где "Король Клаус" пришёл таким образом к победе во второй гонке. Однако дождь на финальной гонке в Донингтоне позволил полному приводу Ауди пресечь все попытки Мерседесов добиться победы.

Календарь и победители

Итоговое положение

Примечания

Ссылки
 Полная статистика сезона на touringcarracing.net
 Итоговое положение

Сезоны DTM